Язык сок — многозначный термин:
 Сок — язык австроазиатской семьи.
 Сок-фокс — язык алгонкингской семьи.